

Sigle 
 Safety car – automobile d'emergenza utilizzata nelle corse automobilistiche
 Sinistra Critica – partito politico italiano
South Carolina (Carolina del Sud) – stato federato degli USA
 StarCraft – videogioco sviluppato da Activision Blizzard
 Strada comunale
 System call – funzioni implementate in C ed eseguite dal kernel di UNIX
 Salvo complicazioni – dicitura che accompagna il numero di giorni di una prognosi
 Scelta Civica, partito politico italiano
 Super Cujo

Chimica 
 Sc – simbolo chimico dello scandio

Codici 
 SC – codice vettore IATA di Shandong Airlines
 SC – codice FIPS 10-4 di Saint Kitts e Nevis
 sc – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua sarda
 SC – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Seychelles
 SC – codice ISO 3166-2:BR di Santa Catarina (Brasile)
 SC – codice ISO 3166-2:BZ del Distretto di Stann Creek (Belize)
 SC – codice ISO 3166-2:US della Carolina del Sud (Stati Uniti)

Informatica 
 .sc – dominio di primo livello delle Seychelles

Medicina 
 s.c. (o SC) – acronimo di sottocutaneo

Religione 
 S.C. – Sacrosanctum Concilium (Costituzione sulla Liturgia del Concilio Vaticano II)
 S.C. – Fratelli del Sacro Cuore
 S.C. – Servi della Carità (Opera Don Guanella)
 S.C. – Suore della Carità di Cincinnati
 S.C. – Suore della Carità di New York
 S.C. – Suore della Carità di Seton Hill
 S.C. – Suore di Carità di San Vincenzo de' Paoli
 S.C. – Suore di Carità di Sant'Elisabetta
 S.C. – Sacramentum caritatis (documento del magistero)

Sport 
 SC – abbreviazione di Sport Club, Sporting Club, Sporting Clube, Sports Club nella denominazione di squadre sportive
 SC – abbreviazione di Società Calcio, Società Calcistica, Soccer Club nella denominazione di squadre di calcio

Altro 
 sc. – abbreviazione di scilicet
 Sc – abbreviazione di stratocumulo
 Sc – in entomologia è il simbolo con cui si indica nella descrizione morfologica dell'ala degli insetti la vena subcosta
 SC – targa automobilistica di Schwabach (Germania)
 SC – targa automobilistica di Częstochowa (Polonia)
 SC – targa automobilistica di Senec (Slovacchia)

Altri progetti